Een verkeersweg:
 N821 (België)
 N821 (Frankrijk)
 N821 (Nederland), zie Provinciale weg 821

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing